

Codici 
 vep – codice ISO 639-3 della lingua vepsa

Geografia 
 Vép – comune della contea di Vas (Ungheria)